Le Powder Puff Derby désigne plusieurs courses aériennes réservées aux femmes pilotes:

 Le Powder Puff Derby, course aérienne ayant eu lieu en 1929.
 Le Powder Puff Derby, une série de courses aériennes ayant eu lieu entre 1947 et 1977.